Wooldridge – comune del Sudafrica
Wooldridge – villaggio del Missouri, Stati Uniti